BPC (voetbalclub) - voormalige voetbalclub uit Amsterdam
 BPC (bank) - voormalige bank opgegaan in Fortis
 Belgian Paralympic Committee
 Black Peoples Convention - Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsorganisatie waarvan Steve Biko een van de oprichters was
 Bissell Pro Cycling - voormalige Amerikaanse wielerploeg
 British Phosphate Commission - bedrijf dat de fosfaatmijnen op Nauru exploiteerde
 Bâtiments & Ponts Construction - Belgisch bedrijf